Saint Aigulphe peut désigner plusieurs saints chrétiens :

 Aigulphe de Lérins († vers 675), ou Aygulf ou Ayoul, abbé de Lérins et martyr ; fêté le 3 septembre.
 Aigulphe de Bourges († 835), ou Ay, Août, Ayoul, Ayeul ou Au, évêque de Bourges ;  fêté le 22 mai.

Références